

Toponyme

Belgique 
 Lompret est une section de la ville belge de Chimay

France 
 Lompret est une commune française située dans le département du Nord